Championnats NCAA de golf peut faire référence à:
 Championnat NCAA de golf masculin
 Championnat NCAA de golf féminin